Adam Chrzanowski (1932-2020) – polski geodeta, profesor, członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk
 Adam Chrzanowski  (ur. 1999) – polski piłkarz

Strony ujednoznaczniające